AOF steht als Abkürzung für:

 Afrique-Occidentale française, Föderation der französischen Kolonien in Westafrika, siehe Französisch-Westafrika
 Art of Fighting, eine Computerspielserie
 American Osteopathic Association

AoF steht für:
 Altorientalische Forschungen, deutsche wissenschaftliche Fachzeitschrift

Abkürzung